L'edizione 2006-07 della Ligue 2 è stato il sessantottesimo campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Verdetti finali 
  ,  e  promosse in Ligue 1 2007-2008
  ,  e  retrocesse in Ligue 2 2007-2008
  ,  e  promosse in Ligue 2 2007-2008
  ,  e  retrocesse in Championnat National 2007-2008

Collegamenti esterni 

 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2006-2007/

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Ligue 2